San Cosme kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de San Cosme, kommun, Corrientes, 
 San Cosme (kommunhuvudort), Corrientes, 

Robotskapade Argentinaförgreningar